Alfa Romeo 158/159, tudi znana kot Alfetta, je eden najuspešnejših dirkalnikov, ki so bili kadarkoli izdelani. Alfa Romeo 158 in njegova izboljšava 159 sta zmagala na 47-ih dirkah od 54-ih, na katerih sta dirkala. Originalno je bil dirkalnik razvit za predvojne dirki v sezoni 1937, imel je 1.5L turno motor. Po drugi svetovni vojni je bil dirkalnik primeren za pravila Formule 1, ki se so prvič pojavila v sezoni 1947. V prvih dveh sezonah Formule 1,  in , so dirkači Alfe Romeo, Nino Farina, Juan-Manuel Fangio in Luigi Fagioli, z njim dominirali.

Zmage dirkalnika

Popolni rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Zunanje povezave

Reference

Dirkalniki dirk za Veliko nagrado
158/159 Alfetta
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1950
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1951